Малком Макдауел () је британски глумац, рођен 13. јуна 1943. године у Лидсу (Енглеска).

Филмографија

|-
| 1971. || Паклена поморанџа || -{A Clockwork Orange}- || Алекс Деларџ||Номинација за Златни глобус за најбољег главног глумца у играном филму (драма)
|-
| 1973. ||  || -{O Lucky Man!}- || Мик Тревис||
|-
| 1979. || Калигула || -{Caligula}- || Калигула||
|-
| 1991. |||| -{Цареубийца}- ||Јаков Јуровски||
|-
|1994. || Звездане стазе: Генерације || -{Star Trek Generations}- ||Толијан Соран|| 
|-
| 2007. || Ноћ вештица 9 || -{Halloween 2007}- ||Самјуел Лумис||
|-
| 2009. || Ноћ вештица 10 || -{Halloween 2009}- ||Самјуел Лумис ||
|-
| 2010. || Девојка на лошем гласу || -{Easy A}- ||Олив Пендергаст||
|-
| 2012. || Сајлент Хил: Откровење || -{Silent Hill: Revelation}- ||Леонард Вулф|| 
|-
| 2012. || Сам у кући 5: Празнична пљачка || -{Home Alone: The Holiday Heist}- ||Синклер|| 
|-
| 2019. || Оне су бомбе || -{Bombshell}- ||Руперт Мердок|| 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1943.
Енглески глумци
Британски глумци